

Astronomia 
 Al-Zarqali (latinizzato in Arzachel) – astronomo e matematico dell'XI secolo
 Arzachel – cratere meteoritico lunare

Musica 
 Arzachel – altro nome degli Uriel, gruppo musicale rock progressivo britannico
 Arzachel – album degli Arzachel (Uriel) del 1969